|-
| 126201 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126202 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126203 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126204 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126205 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126206 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126207 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126208 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126209 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126210 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126211 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126212 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126213 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126214 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126215 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126216 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126217 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126218 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126219 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126220 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126221 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126222 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126223 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126224 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126225 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126226 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126227 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126228 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126229 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126230 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126231 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126232 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126233 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126234 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126235 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126236 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126237 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126238 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126239 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126240 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126241 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126242 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126243 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126244 - || || 12 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126245 - || || 13 de gener, 2002 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, Z. Heiner
|-
| 126246 - || || 9 de gener, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 126247 - || || 9 de gener, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 126248 - || || 9 de gener, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 126249 - || || 9 de gener, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 126250 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126251 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126252 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126253 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126254 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126255 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126256 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126257 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126258 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126259 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126260 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126261 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126262 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126263 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126264 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126265 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126266 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126267 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126268 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126269 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126270 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126271 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126272 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126273 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126274 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126275 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126276 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126277 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126278 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126279 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126280 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126281 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126282 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126283 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126284 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126285 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126286 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126287 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126288 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126289 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126290 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126291 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126292 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126293 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126294 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126295 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126296 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126297 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126298 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126299 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126300 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
6